Mount Morris (Illinois)
Mount Morris (Michigan)

Desambiguações de topônimos